Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Skeena”
 Pierwszy HMCS „Skeena” (D59) był niszczycielem typu River. W służbie w latach 1931-1944.
 Drugi HMCS „Skeena” (DDH 207) był niszczycielem eskortowym typu St. Laurent. W służbie w latach 1957–1993.

Bibliografia 
 

Skeena